es un personaje exclusivo del anime Fullmetal Alchemist, no existiendo en el manga.

Personalidad y habilidades 
La personalidad de Dante y su motivación son muy enigmáticas. Ella es manipuladora, con un propósito taimado y vengativo. En sus largos años como un alma parásita, moviéndose de cuerpo a cuerpo, su personalidad parece haber cambiado mucho: cuando Hohenheim estaba muriendo después de crear la piedra filosofal corrió a salvarlo, pero ahora se preocupa poco por las vidas de otros, creyendo que los que a fin de preservar su vida para ser mártires es "necesario". Dante presenta una visión misantrópica del mundo, creyendo que la mayoría de los seres humanos son "criaturas egoístas, ignorantes, indignos del conocimiento de la alquimia y la piedra filosofal". Como tal, no tiene reparos en iniciar guerras o tomar un sinnúmero de vidas, ya que ella está convencida de que en última instancia, protege a la humanidad por sí misma. Dante no se preocupa por la política mundial y las guerras no significan nada para ella, quien tiene el control de Amestris a través de Orgullo, y utiliza a todo el país como una herramienta para obtener la Piedra. Dante es una increíblemente hábil alquimista. Al igual que Hohenheim, Ed, y Izumi (y más tarde Al) puede transmutar sin un círculo, completar complejas transmutaciones simplemente aplaudiendo. A pesar de que nunca ha creado una piedra filosofal por sí misma, no es porque carezca de la habilidad o el conocimiento, sino por temor a las consecuencias. También posee otras habilidades que van más allá de la alquimia normal: ella es capaz de convocar a los Niños de la Puerta, transformar a Gula de un tonto infantil en un monstruo voraz, y dividir la mente, el alma y el cuerpo de Hohenheim antes de enviarlo a la puerta. Dante es también la única persona conocida en intentar una transmutación humana con el fin específico de crear homúnculos (Codicia, Orgullo, y Gula posiblemente).

Utiliza el símbolo de una serpiente con alas fijas en una cruz (llamado Flamel), que transmite a Izumi, y luego a los hermanos Elric. Es significativo que el símbolo es el opuesto del Ouroboros usado por los homúnculos. Representa una fijación en el principio volátil en la alquimia, en comparación con el ciclo sin fin, representada por el Ouroboros.

Historia

Anime 
Dante tiene más de 400 años cuando empieza la historia. Es una poderosa alquimista que cuando era joven se enamoró de Hohenheim de la Luz, y junto a él creó la Piedra Filosofal por primera vez. Gracias al poder de dicha sustancia, ambos fueron migrando sus respectivas almas a nuevos cuerpos, pudiendo así vivir eternamente, como deseaba ella. Sin embargo en algún momento se distanciaron y él la abandonó. Desde entonces ella empezó a buscar y adiestrar homúnculos, a los que usó para localizar la Piedra, o a alguien que la creara, así como para capturar a Hohenheim.

Aunque se desconoce el momento, se sabe que intentó resucitar a alguien muy querido para ella, pero no alcanzó el éxito, creando a Greed. Este homúnculo es el único al que no llega a dominar, por su proverbial avaricia y deseo de poder.

Experimentando con la alquimia humana, consiguió dar origen a un tipo especial de homúnculo, que podía envejecer al mismo ritmo que los humanos. Lo usó para gobernar el país, desde el puesto de Fuhrer: King Bradley, con el nombre real de Wrath.

Tiempo después, y viviendo cerca de Dublith, en una gran casa dentro del bosque, se convirtió en maestra de la Izumi Curtis, que eventualmente la dejó porque sentía que allí recluida con ella, no podía usar su alquimia por el bien de la gente. Mantiene sin embargo contacto habitual con su antigua aprendiz, y prepara fármacos para los dolores de Izumi debido a su particular enfermedad.

En algún momento después de 1911 (CS) tomó a Lyla como aprendiz, manteniéndola hasta 1915 (CS). Usando el último retazo de Piedra Filosofal que le quedaba, trasladó su propia alma al cuerpo joven de Lyla, pero el alma de Dante ya estaba tan erosionada por el continuo paso de un cuerpo a otro, que no fue capaz de mantener el nuevo en el que se hallaba por mucho tiempo: la putrefacción del mismo empezó de inmediato.

Después de aparentar su muerte a ojos de Edward Elric, se fue a Lior, donde en conjunto con Scar tramó el plan para crear allí la Piedra Filosofal, con intención de apropiarse de ella luego. Tras esto, se marchó con Rose a la ciudad subterránea de Central, donde pretendía traspasar de nuevo su alma al cuerpo de esta, con el poder de la Piedra Filosofal recién creada.

Allí se encontró con Hohenheim de la Luz, que le confirmó sus temores: la inmortalidad no existe, las almas se erosionan con cada trasmigración, y al final no son capaces de mantener el cuerpo con vida, por lo cual se pudre. Con cada paso que hiciera el cuerpo se pudriría más rápido. Disgustada, usa al hijo de Rose, y abre la puerta, obligando a su antiguo amor a cruzarla.

Con la llegada de los hermanos Elric a donde se encuentra, sus planes se desmoronan. Quita al desorientado Gluttony (por la muerte de Lust) su sello de Ouroboros, lo que le convierte en una bestia sin mente. Alphonse decide resucitar a su hermano, por lo que usa toda la Piedra Filosofal. Dante huye entonces al ver que se le ha escapado la oportunidad de vivir más tiempo, de entre sus manos. Sin embargo, no llega a la superficie. Gluttony detiene el ascensor en el que se marchaba y la ataca. Aunque no se muestra explícitamente, se sobreentiende que la engulle, al no poder ella hacerle razonar: su acción previa sobre el homúnculo hacía esto imposible. (Lo que ella le hiciera a Gluttony antes de morir sumado a la porción de Piedra Filosofal que había comido ya de Alphonse, provocan su mutación que aparece en la película)

Manga 
Una anciana semejante a Dante tiene una breve aparición en el segundo anime Fullmetal Alchemist Brotherhood más no en el manga, donde ahora es solo una anciana que tiene un esposo y familia, se la ve con un gato sirviendo el té y viendo el eclipse que Padre(antagonista principal de FMB) utilizaría para matar a todos y comerse a Dios (Capítulo 58, luego de la muerte del Cap. Buccaneer). Dante (no se sabe si aquí se llama así puesto que solo es el cuerpo que utilizaba en el anime anterior) muere a causa de Padre (ironía puesto que quien la mata es el antagonista principal de esta serie y ella la anterior antagonista de la . serie) que absorbe su alma junto a todo el país a excepción de Ed y los demás que se encontraban en central.

Personajes de Fullmetal Alchemist
Mujeres fatales

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Dante